

Astronomia 
6607 Matsushima – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Giappone
Matsushima – comune del distretto di Miyagi, nella prefettura di Miyagi
Baia di Matsushima – baia della prefettura di Miyagi
Higashi-Matsushima – città della prefettura di Miyagi

Marina 
Matsushima – incrociatore protetto della Marina Imperiale Giapponese
Classe Matsushima – classe navale di incrociatori protetti della Marina Imperiale Giapponese

Persone 
Kotaro Matsushima – giocatore di rugby XV nippo-sudafricano
Marina Matsushima – attrice pornografica giapponese
Minori Matsushima – doppiatrice giapponese
Nanako Matsushima – attrice giapponese